Az Oppenheimer 2023-ban megjelenő amerikai életrajzi film, amelyet Christopher Nolan írt és rendezett az American Prometheus alapján. A film a Syncopy Inc. és az Atlas Entertainment koprodukciója, Nolan mellett producerek még Emma Thomas és Charles Roven. A főszereplő Cillian Murphy Robert Oppenheimer elméleti fizikusként, az „atombomba atyjaként”, mely nevet a Manhattan tervben – az első nukleáris fegyvereket kifejlesztő második világháborús projektben – játszott szerepéért aggattak rá.

Az Oppenheimer a tervek szerint 2023. július 21-én jelenik meg az Egyesült Államokban a Universal Pictures gondozásában. Nolannak ez az első filmje, amelyet a Mementó (2000) óta nem a Warner Bros. Pictures forgalmaz.

Szereplők

Gyártás

Forgatás
A film előkészületei 2022 januárjában zajlottak Új-Mexikóban, ahol Santa Fében és Los Alamosban egy kétnapos castingra került sor. A forgatás 2022 februárjának végén kezdődött, és  négy hónap után, 2022 májusában fejeződött be.

Utómunka
Az utómunkálatok során a vágást Jennifer Lame végzi, a zenéjét pedig az a Ludwig Göransson szerzi, aki korábban a Tenetnek is. A vizuális effekteket a DNEG kezelte, és ez a nyolcadik együttműködésük Nolannal. Andrew Jackson volt a vizuális effektusok felügyelője.

Fordítás

Jegyzetek

További információk

2023 filmjei
Amerikai akciófilmek
Amerikai filmdrámák
Amerikai háborús filmek
Christopher Nolan-filmek
Universal Pictures-filmek
Második világháborús filmek